El nombre Cabril es tanto un topónimo como un hidrónimo que designa varias localidades y cursos de agua de Portugal, y que tiene también uso en España.

Ríos 
Río Cabril (afluente del Cávado), río portugués, afluente por la margen derecha del río Cávado
Río Cabril (afluente del Corgo), río portugués, afluente por la margen derecha del río Corgo (afluente este del Duero)
Río Cabril (afluente del Támega), río portugués, afluente por la margen izquierda del río Támega  (afluente este del Duero)
Río Cabril (afluente del Limia), río portugués, afluente por la margen izquierda del río Limia
Río Cabril (afluente del Zézere), río portugués, afluente del río Zêzere (afluente este del Tajo)

Lugares

Portugal 
Cabril (Castro Daire), freguesia del concelho de Castro Daire
Cabril (Montalegre), freguesia del concelho de Montalegre
Cabril (Pampilhosa da Serra), freguesia del concelho de Pampilhosa da Serra

España 
 El Cabril, almacén de residuos nucleares en la provincia de Córdoba